Tamma (plaats), een dorp in Indonesië
 Tamma (rivier), een rivier in Rusland (zijrivier van de Lena)